

Унемисль — село в гміні Любавка Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Унемисль — село в гміні Полице Полицького повіту Західнопоморського воєводства